Ehrensdorf ist der Name folgender Orte:

 Ehrensdorf (Gemeinde Maria Rain), Ortschaft von Maria Rain, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Deutsch Ehrensdorf, Ortschaft von Strem, Bezirk Güssing, Burgenland
 Kroatisch Ehrensdorf, Ortschaft von Eberau, Bezirk Güssing, Burgenland